Emiliana de Zubeldia (1888-1987), une pianiste et compositrice espagnole ;
 Haimar Zubeldia (1977-), un coureur cycliste espagnol ;
 Igor Zubeldia (1997-), un footballeur espagnol ;
 Joseba Zubeldia (1979-), un coureur cycliste espagnol ;
 Juan José Zubieta Zubeldia (1965-), un membre de l'organisation armée ETA ;
 Luis Zubeldía (1981-), un footballeur et entraineur argentin ;
 Maddi Zubeldia (1961-), une chanteuse et écrivaine basque.